Het Phagspa-schrift ook wel Mongools kwadraatschrift is een abugida uit de familie van Brahmische schriften. Het schrift is ontworpen door de Tibetaans boeddhistische lama Phagspa in het jaar 1269. Dit deed hij in opdracht van Koeblai Khan met als doel een schrift te ontwikkelen dat niet alleen gebruikt kon worden voor de Mongoolse taal, maar ook voor alle andere talen binnen het Mongoolse Rijk.

Hoewel dit schrift op het Brahmi-schrift gebaseerd is, wordt het net als het klassieke Mongoolse schrift van boven naar onderen geschreven. Het Phagspa-alfabet bestaat uit 38 tekens, die alle een vierkante vorm hebben. Dit schrift verdween met de ondergang van de Yuan-dynastie in 1368.

Unicode 
Het Phagspa-schrift is vanaf Unicode 5.0 in de codepunten U+A840 tot U+A877 gecodeerd.

Galerij

Zie ook 
 Tibetaans schrift

Taal in Mongolië
Indisch schrift
Tibetaans